Viviers kan syfta på:
 Viviers, Ardèche
 Viviers, Moselle
 Viviers, Yonne